Titiotus är ett släkte av spindlar. Titiotus ingår i familjen Tengellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Titiotus